Résultats des sondages pour les élections générales espagnoles de 2015.

Sondages 

L'estimation est basée sur une projection du scrutin, une fois écartés les votes blancs et après correction des votes indécis. Cette méthode est la plus couramment utilisée, traitant les pourcentages obtenus comme lors de l'élection réelle.

La case du parti en tête est colorée suivant la couleur spécifique de ce parti. Les valeurs données dans la colonne "Ecart" indiquent l'écart en points entre le premier et le second parti. Les estimations en siège sont indiquées en dessous du pourcentage quand elles sont disponibles.

Quand disponible, le nombre de personnes sondées (panel) est indiqué entre parenthèses dans la première colonne, ainsi que la marge d'erreur.

Projection en sièges 

+
Generales, 2015